Lola Voronina (Léningrad, ) est une femme politique russe. Elle est membre du Parti pirate de Russie.

Biographie

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Liens externes 
 

Naissance en novembre 1983
Femme politique russe
Personnalité du Parti pirate
Naissance à Léningrad